Ulf Eriksson och liknande namn kan syfta på:

Ulf Eriksson (fotbollsspelare), (född 1958), svensk fotbollsspelare
Ulf Eriksson (författare, född 1958), svensk författare och kritiker
Ulf I. Eriksson, (född 1942), svensk författare och kritiker
Ulf "Utta" Eriksson (Fotbollsdomare), (född 1942), svensk fotbollsdomare
Ulf Eriksson (författare, född 1973), svensk författare av fackböcker inom IT-området
Ulf Eriksson (konstnär, född 1938), svensk målare
Ulf Eriksson (konstnär, född 1942), svensk grafiker och textilkonstnär.
Ulf Eriksson (politiker), (född 1945), fd riksdagsledamot och partiledare för Ny demokrati
Ulf Eriksson (kommunalråd, Falköpings kommun)
Ulf Eriksson (simmare)
Ulf Eriksson (travkusk) (född 1964), svensk travkusk, tränare och hästuppfödare.